Сабада Олександр Борисович (1979—2014) — підполковник (посмертно) Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сабада Олександра Дмитрівна — українська спортсменка, що виступає в синхронному плаванні.